Княжеские династии в средневековой Руси:
 Изяславичи Полоцкие — потомки Изяслава Владимировича полоцкого (ум.1001).
 Изяславичи Туровские — потомки Изяслава Ярославича киевского (уб.1078).
 Изяславичи Волынские — потомки Изяслава Мстиславича киевского (ум.1154).